Termin ASTC ima više značenja.

 Sukcinilornitin transaminaza, enzim
 Antonov ASTC, ukrajinsko preduzeće